

Biografia 
Nato a Volozhin (Voblasc' di Minsk) nel 1853, fu il fondatore del "Metodo Brisker" per lo studio del Talmud nell'ambito dell'Ebraismo. In giovane età fu nominato lettore presso la rinomata Yeshivah  Volozhiner, per poi accettare una posizione di Rav di Brėst (Brisk in yiddish), a quel tempo parte della Russia Imperiale, e attualmente in Bielorussia. Membro della dinastia rabbinica Soloveitchik,vedi albero genealogico sotto nella tradizione Brisk, viene comunemente citato come Reb Chaim Brisker.

Considerato il fondatore del "Metodo Brisker" (in yiddish: Brisker derech; ), questo è un metodo di studio talmudico altamente analitico ed impegnativo, che si concentra su precise definizioni e categorizzazioni della Legge ebraica (Halakhah) come proclamata dalla Torah, con particolare enfasi sugli scritti giuridici di Maimonide.

La sua opera primaria fu Chiddushei Rabbeinu Chaim, un volume di interpretazioni della Mishneh Torah maimonidea, che spesso indica anche nuovi modi di comprendere il Talmud. Basandosi sulla sue lezioni ed insegnamenti, i suoi discepoli trascrissero le sue interpretazioni talmudiche in un'opera intitolata Chiddushi HaGRaCh Al Shas.

Soloveitchik sposò la figlia di Rabbi Refael Shapiro ed ebbe due figli di fama, Rabbi Yitzchak Zev Soloveitchik (noto anche come Rabbi Velvel Soloveitchik) che successivamente si trasferì in Israele, e Rabbi Moshe Soloveichik che si trasferì negli Stati Uniti e divenne Rosh Yeshivah del "Seminario Teologico Rabbi Isaac Elchanan" di New York, poi succeduto da suo figlio Rabbi Joseph B. Soloveitchik (1903–1993). I figli di Rabbi Velvel – i rabbini Yosef Dov, Meshulem Dovid e Meir – sono tutti rettori di note yeshivah a Gerusalemme.

Tra i suoi studenti si annoverano i rabbini Elchonon Wasserman, Baruch Ber Lebowitz, Isser Zalman Meltzer, Shimon Shkop.

Albero genealogico della dinastia rabbinica Brisker

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 "Understanding Reb Chaim" (Comprendere Reb Chaim) di Rabbi Yonoson Hughes, giugno 2010 (con audio)